Le sigle CPCO peut désigner :
 Centre de planification et de conduite des opérations en France ;
 Conseil des patriarches catholiques d'Orient, institution de l'Église catholique.